Multimedia Messaging Service – usługa wiadomości multimedialnych
 Microsoft Media Server – protokół sieciowy
 Miracle Mineral Solution
 Małgorzata Mańka-Szulik – polska nauczycielka i działaczka samorządowa, prezydentka Zabrza